Ма́ко ( ()) — город на юго-востоке Венгрии в медье Чонград (регион Южный Альфёльд), возле границы с Румынией. Административный центр Макоского яраша, куда также входит деревня Кишомбор. До 2013 года был центром Макоского района.

Расположен на реке Марош (Муреш). Население — 24 403 человека (2009). 95,5 % населения составляют венгры, 0,8 % — цыгане, по 0,3 % — немцы и румыны, 0,2 % — словаки, 0,1 % — сербы.

Мако расположен в самом солнечном в Венгрии регионе, что положительно сказалось на развитии сельского хозяйства. Исторически окрестности города были известны выращиванием лука и чеснока. В городе также развиты транспортная инфраструктура (через город проходит европейская магистраль Е68) и туризм.

Возле города разведано крупное газовое месторождение (en).

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии